Madonna della Corona steht für:
 Krönung Mariens, ein katholisches Fest

geographisches Objekt:
 Madonna della Corona (Veneto), Wallfahrtsort in Italien

Siehe auch:
 Maria-Königin-Kirche